Comitatul Harris sau Harris County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii

 Harris County, Georgia, southwest of Metro Atlanta
 Harris County, Texas, in the Greater Houston metropolitan area